San Fermín puede referirse a:

 San Fermin de Amiens, primer obispo de Amiens, Francia, y de Pamplona, España.
 San Fermín (Madrid), barrio administrativo en el distrito de Usera, en Madrid, España.
 San Fermín, localidad en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 San Fermín Marathon, competición atlética celebrada en Pamplona, España
 Fiestas de San Fermín, una fiesta que se realiza, anualmente, en Pamplona, España. 
 San Fermin (manzana), nombre de una variedad cultivar de manzano.